Лучшие синглы США 1983 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1983 год.

Список 1983 года 
 Лучший сингл года «Every Breath You Take» группы The Police 8 недель возглавлял Billboard Hot 100 и 4 недели находился на вершине UK Singles Chart. В 1984 году песня была награждена двумя премиями Грэмми: «Песня года» и «Лучшее вокальное исполнение поп-композиции дуэтом или группой».

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1983 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1983 года
 , PART 3/5 
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Top Hits 1982-1987 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1983 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1983 год в музыке США